Flic de choc est le titre de plusieurs œuvres :
 Flic de choc (Poppa's Got a Brand New Badge),  de la  des Simpson diffusé en 2002 ;
 Flic de choc (One 2 Ka 4), un film indien réalisé par Shashilal K. Nair sorti en 2001 ;

Voir aussi 
 

Homonymie de titre